Luka Bašič, slovenski hokejist, * 7. oktober 1989, Ljubljana.

Bašič je kariero začel v klubu HD HS Olimpija, s katerim je debitiral v slovenski ligi v sezoni 2005/06. V sezoni 2006/07 je za HDD ZM Olimpija odigral dve tekmi v Mednarodni ligi. V sezoni 2008/09 je igral na Švedskem za kluba Botkyrka HC v drugi ligi in Mora IK v mladinski ligi. Pred naslednjo sezono se je vrnil k Olimpiji in v odigral tudi eno tekmo za HDD Tilia Olimpija v avstrijski ligi. V sezoni 2010/11 je bil v Slohokej ligi tretji po točkah s 40-imi goli in 29-imi podajami na 35-ih tekmah. V sezoni 2011/12 je prestopil v klub HC Amiens v francoski ligi. V sezoni 2013/14 je igral za HK Astana, v sezoni 2014/15 HC Neuilly-sur-Marne v francoski drugi ligi, od sezone 2015/16 pa je član kluba HC Nové Zámky v slovaški drugi ligi.

Za Slovenijo je nastopil na po enem svetovnem prvenstvu U18 in svetovnem mladinskem prvenstvu. V članski reprezentanci je debitiral leta 2013, ko je nastopil na olimpijskih kvalifikacijah in svetovnem prvenstvu elitne divizije.

Pregled kariere

|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 29
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 17
| 7
| 8
| 15
|
| 14
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 13
| 2
| 7
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 23
| 26
| 21
| 47
|
| 61
|
| 9
| 13
| 9
| 22
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 21
| 8
| 11
| 19
|
| 8
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Mora IK
| Švedska ml. liga
| 08/09
|
| 18
| 3
| 2
| 5
| -1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Botkyrka HC
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 10
| 22
| 32
|
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 32
| 21
| 53
|
| 18
|
| 7
| 8
| 8
| 16
|
| 2
|-
| HC Amiens
| Francoska liga
| 11/12
|
| 26
| 8
| 9
| 17
|
| 18
|
| 10
| 6
| 6
| 12
|
| 4
|-
| HC Amiens
| Francoska liga
| 12/13
|
| 26
| 4
| 8
| 12
| +3
| 2
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +2
| 0
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Astana
| Kazahstanska liga
| 13/14
|
| 32
| 9
| 8
| 17
| +1
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| HC Neuilly-sur-Marne
| Francoska 2. liga
| 14/15
|
| 15
| 5
| 10
| 15
| 0
| 8
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 305
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 199
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Botkyrka HC
Hokejisti HC Amiens
Hokejisti HK Astana
Hokejisti HC Neuilly-sur-Marne
Hokejisti HC Nové Zámky
Ljubljanski športniki